Список аеропортів Іспанії.

Аеропорти (материкова частина)

Аеропорти на Балеарських островах

Аеропорти на Канарських островах

Аеропорти Сеути і Мелільї

Див. також 
Транспорт Іспанії

Посилання 
Nuestros aeropuertos 

Списки:Іспанія
Списки аеропортів за країною
Аеропорти Іспанії
Авіація Іспанії